est la formule brute de plusieurs isomères.

 désipramine ou déméthylimipramine, numéro CAS 
 cyclizine, numéro CAS